— шестой сезон японского аниме Digimon, показ которого на телеканале «TV Asahi» начался 6 июля 2010 года. Новости относительно этого сезона впервые появились в апреле 2010 года. Стиль мультипликации напоминает первые четыре сезона.

Продукция 
Спустя три с четвертью года после окончания пятого сезона Дигимонов, новый сезон был подтверждён Бандай. Официальное название сезона было объявлено в июньском номере журнала V Jump. Первыми представленными Дигимонами были Сётмон, Дорулумон, Баллистамон, Сётмон x4, Монитормон и новая модернизация Греймона. Digimon Xros Wars поддержаны новой карточной игрой, игрушками, и мангой, появляющейся в журнале V Jump.

Digimon Xros Wars — первая серия Дигимонов, которая выходит в Широком экране (16:9) и в HDTV (Full HD).

Сюжет 
После соревнования по баскетболу и встречи с Хиномато Акари и Цуруги Дзэндзиро, Тайки слышит таинственную мелодию. Затем он слышит голос умирающего Дигимона, которому, чтобы выжить, нужна помощь. После этого Тайки находит это существо, которое действительно находилось в плохом состоянии. Вокруг возник яркий свет, и перед Тайки появилось устройство, называемое Перекрёстным Загрузчиком. Мальчик взял его, несмотря на уговоры своих товарищей, и все ребята погрузились в Цифровой мир, в котором на ребят сразу напали Маммоны и Птераномоны, возглавляемые МадЛеомоном. Генерал Империи Багры атаковал команду Тайки, но ребят защитил Баллистамон, вылезший из под земли. Затем Тайки выпустил из устройства Сётмона, и они вдвоём принялись сражаться против МадЛеомона. Злодей всосал в себя Маммонов с Птераномонами и сменил свою форму, став сильнее. Но несмотря на это, Сётмону и Баллистомону удалось победить МадЛеомона с помощью Перекрёстного Загрузчика. Однако это было всего лишь первое их сражение, МадЛеомону удалось уйти, и между ним и ребятами проходили сражения и в будущем. Также Тайки, Акари и Дзэндзиро встретили таинственных парня, Аонама Кириху, и девочку, Амано Нэнэ.

Персонажи

Команда «Xros Heart» 
  — лидер команды «Xros Heart». Он любит помогать людям, из-за чего участвует в разнообразных соревнованиях, и часто выигрывает, хоть не тренировался в этом виде спорта. Он перенапрягает себя, из-за чего может упасть в обморок. Имеет Дигимона-партнёра, Сётмона, и ему дан Перекрёстный Загрузчик, чтобы Сётмон мог скрещиваться с другими Дигимонами.
  — добрая и преданная девочка из шестого класса, поддерживающая Тайки.
  — одноклассник Тайки и его конкурент. Обладает навыками кэндо. Также хорош в механике, из-за чего может выполнять ремонт Баллистамона.
  — дигимон-партнёр Тайки. Трудолюбивый, дружественный Дигимон с сильным желанием помогать другим. Он любит петь и владеет микрофоном для развлечения и помощи в бою. Он обладает способностью объединяться с другими Дигимонами через процесс под названием «DigiXros». Он желает стать Королём Дигимонов, для того, чтобы он мог защитить всех в своей деревне.
  — джогресс Сётмона с Баллистамоном. Сильный механический робот, часто использующий Звёздный Топор (скрещение Стармона с Пикмонами) и один раз скрещивался с ЧибиКамемоном, чтобы дышать под водой.
  — джогресс Сётмона, Баллистамона и Дорулумона. Выглядит как человекоподобный воин.
  — джогресс Сётмона, Баллистамона, Дорулумона и Стармона с Пикмонами. Выглядит как Сётмон ×3 с мечом.
  — благородный, молчаливый Дигимон, по внешнему виду напоминающий автоматизированного жука. Скрещиваясь с Сётмоном, он формирует оружие, низ туловища и ноги Сётмона ×2 (первый вариант); левое плечо, низ туловища и оружие Сётмона ×2 (второй вариант), Сётмона ×3 и Сётмона ×4.
  — сильный Дигимон, по внешнему виду подобнен волку с дрелями на теле. Скрещиваясь с Сётмоном, может преобразовываться в Доруру-пушку, а также формировать низ тела и правое плечо Сётмона ×3 и Сётмона ×4.
  — маленький, звездообразный Дигимон в тёмных очках, желающий известности и состояния. Формирует рукоятку Звёздного Меча, который может использоваться Сётмоном или Сётмоном ×4.
  — большое количество маленьких Дигимонов, которые сопровождают группу. Несколько Пикмонов формируют лезвие Звёздного Меча. Существуют три разновидности Пикмонов. Также несколько Пикмонов могут превращаться в рогатку.
  — маленький Дигимон в виде барабана.
  — маленький розовый Дигимон в виде кролика, который носит наушники и шарф.
  — Дигимон, выглядещий как старик. Он сопровождает команду «Xros Heart» и действует как их гид.
  — небольшой Дигимон-черепаха, который жил в Островной Зоне. После некоторых вдохновляющих слов Сётмона, ЧибиКамемон добровольно помогает в борьбе с Октомоном, формируя защитную раковину Сётмона ×2. Когда Команда «Xros Heart» покидает Островную Зону, ЧибиКамемон официально присоединяется к команде
 Найтмон — дигимон, спасённый Тайки в Озёрной зоне. Командир белых Паунчесмонов, служил Бастомону до перехода в Xros Herd.

Команда «Синяя Вспышка» 
  — белокурый военачальник мужского пола, завоевывающий других, устраняя их. Он возглавляет Команду «Синяя Вспышка» и командует Греймоном и МейлБёрдрамоном.
  — дигимон-партнёр Кирихи, выглядящий как обычный Греймон, только с синей кожей и металлическим хвостом.
  — джогресс Греймона и МейлБёрдрамона.
  — металлический, похожий на птицу, Дигимон. Формирует броню спины МеталГреймона, крылья, хвост и шлем.

Команда «Сумерки» 
  — таинственная девочка с каштановыми волосами, возглавляющая Команду «Сумерки». По пока неизвестной причине, она ищет сильного солдата и использует своих Монитормонов, чтобы шпионить за Тайки и Кирихой.
  — группа Дигимонов с мониторами вместо голов, которых использует Нэнэ, чтобы шпионить за другими командами.
  — зелёный Дигимон, которого носит Нэнэ на руках. Он напоминает маленький монитор с подобными листу антеннами.
  — объединённая форма двух неназванных Дигимонов.

Империя Багуры

Командиры 
  — глава Империи Багуры.
  — одна из Семи Великих Демонов-Лордов и член Империи Багуры.
  — член Империи Багуры. Гений ведения тактики, который является прямым начальником МадЛеомона.
  — член Империи Багуры.

Генералы 
  — главнокомандующий армии Зелёной зоны. Выглядит, как воин лев-зомби. Первый генерал, с которым столкнулась Команда «Xros Heart». МадЛеомон может поглощать других Дигимонов, чтобы получить новые способности и силу. Он был уничтожен Сётмоном x3.
  — МадЛеомон, поглотвший двух Трупмонов, нескольких Чикуримонов и двух Маммонов, чтобы принять новую форму. Покрывается бронёй и стаёт оборудованным цепной пилой и гигантской рукавицей. Побеждён Сётмоном со Звёздным Мечом.
  — МадЛеомон, объединившийся с Орочимоном. Вооружён змеинными телами. Побеждён Сётмоном x2.
  — МадЛеомон, поглотивший трёх Апемонов, чтобы получить увеличенную скорость и силу в этой форме. Побеждён Сётмоном x2 и Дорулумоном.

  — один из генералов Тактимона. Имеет человекоподобное тело, хвост рыбы. Отправляется с армией к Островной Зоне, чтобы найти Коронный Код этой зоны. Побеждён Сётмоном x4.
  — генерал Империи Багуры в Зоне Магмы. Он со своей армией Мерамонов поработил группу Дигимонов, чтобы искать Коронный Код этой зоны. У АнсиенВолкамона есть большой вулкан на его спине, который прорывается всякий раз, когда он выходит из себя. Он уничтожен Сётмоном x4, которому удаётся засунуть камень в вулкан АнсиенВолкамона, заставляя его самоликвидироваться от давления.

Другие члены 
  — неуловимый дигимон, связанный с армией Багуры, но имеющий разногласия с Командующими. Его прозвище — .

Армия Багуры 
В Армию Багуры входят следующие Дигимоны:
 Зелёная Зона: Маммоны, Птераномоны, Чикуримоны, Трупмоны, Минотарумоны, Рхиномоны, Дримогемон, Оротимон.
 Островная Зона: Гизамоны, Хангуйомоны, Мэнтараймоны, Октомон, Флаймоны, Эбидрамоны, Сидрамоны.
 Зона Магмы: Мэрамоны, ДесМерамон, БлуМерамоны, Юкидарумоны.

Список серий

Штат

Сэйю 
 Минами Такаяма — Тайки Кудо
 Тика Сакамото — Сётмон
 Рёко Сираиси — Акари Хиномото, ЧибиКамемон
 Дайсукэ Кисио — Дзэндзиро Цуруги
 Коити Ямадэра — Баллистамон
 Такахиро Сакураи — Дорулумон
 Бин Симада — Стармон, Тактимон, Диджимон
 Такэси Кусао — Кириха Аонума, Бластмон
 Ханава — Греймон
 Кокоро Кинути — Спарроумон, Сякомон (4-6), Праиримон (7-8)
 Хоко Кувасима — Нэнэ Амано, Кутэмон, Лилитмон
 Юко Маруяма — Монитормон
 Нобуо Тобита — МадЛеомон (1-3)
 Мицуаки Мадоно — Нептунмон (4-6)
 Киёюки Янада — АнсиенВолкамон (7-9)
 Ититару Аи — Командир Гизамонов (4-6), Пакамон (4-6)
 Масато Обара — Командир Хангуйомонов (4)
 Юсукэ Нумата — Командир Флаймонов (5)
 Томоми Нисимура — Арчеломон (4-6)
 Томохиса Асо — ДесМерамон (7-9)
 Кэндзи Акабанэ — Мерамон (7)
 Хироаки Миура — БлуМерамон (7-9)
 Томохиса Хасидзумэ — Беармон (7)
 Томоми Касай — Бастемон (10)

Ссылки 
 Digimon Xros Wars  на сайте компании Toei Animation .
 Digimon Xros Wars  на сайте телекомпании TV Asahi .
 Digimon Xros Wars  в вики-проекте, посвящённом дигимонам .